Der Wahlkreis 75 Bramsche ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Stadt Bramsche und die Gemeinden Belm, Bohmte, Ostercappeln und Wallenhorst im mittleren Landkreis Osnabrück.

Der Wahlkreis wurde zur Landtagswahl 2003 neu errichtet. Die Gemeinden gehörten zuvor zu umliegenden Wahlkreisen, darunter der Wahlkreis Bissendorf, der dafür aufgelöst wurde.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Bramsche sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Guido Pott (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 75.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 075 Bramsche keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon sechs mit angeschlossenen Direktkandidaturen.

Das Direktmandat erhielt Guido Pott (SPD) mit 40,94 % der Erststimmen, und somit erstmals Einzug in den Landtag. Dem vorherigen Inhaber des Direktmandats, Clemens Lammerskitten (CDU), gelang jedoch über die Liste der Einzug.

Die Wahlbeteiligung lag mit 63,08 % leicht unter dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

|-
! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 36,71
| 35,94
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 40,94
| 36,57
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 7,86
| 8,97
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 5,59
| 7,19
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 4,11
| 4,37
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
| 
| 4,79
| 5,03
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,22
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,13
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,20
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,01
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,09
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,39
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,60
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,22
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,05
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Bramsche keine Einzelbewerber und sieben Direktkandidaten von Parteien an. Das Direktmandat gewann Clemens Lammerskitten (CDU), und über die Landesliste erhielt außerdem Filiz Polat (GRÜNE) ein Mandat. Die Wahlbeteiligung lag mit 59,64 % knapp über dem Landesdurchschnitt von 59,36 %.

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 43,45
| 38,56
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 36,94
| 31,58
|-
|data-sort-value="4"| GRÜNE
| 
| 12,51
| 14,00
|-
|data-sort-value="3"| FDP
| 
| 2,50
| 9,30
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE
| 
| 2,47
| 2,59
|-
|data-sort-value="20"| PIRATEN
| 
| 1,73
| 2,05
|-
|data-sort-value="12"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,69
|-
|data-sort-value="14"| NPD
|
|
| 0,53
|-
|data-sort-value="16"| PBC
| 
| 0,41
| 0,48
|-
|data-sort-value="9"| DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,18
|-
|data-sort-value="6"| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,04
|}

Landtagswahl 2008 

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 43,8
| 44,5
|-
| SPD
| 
| 32,6
| 29,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 9,6
| 8,4
|-
| FDP
| 
| 5,9
| 7,4
|-
| Die Linke
| 
| 5,8
| 6,5
|-
| NPD
| 
| 0,8
| 0,9
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 1,6
| 0,8
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}

Die Wahlbeteiligung lag bei 59,4 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Osnabrück)